Por Guerra del tiempo puedes referirte a:
 Guerra del tiempo, libro del escritor cubano Alejo Carpentier.
 La Guerra del Tiempo, es un conflicto producido dentro del universo ficticio de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who.